Соренто има више значења:
 Соренто (Флорида)
 Соренто (Луизијана)